Глиндон — топоним.

 Глиндон — город в округе Клей, штат Миннесота, США.
 Глиндон — тауншип в округе Клей, Миннесота, США.